Estats Units:
Municipalitats:
Oroville (Califòrnia)Oroville (Washington)
Altres:
Aeroport municipal d'Oroville (Califòrnia)
Llac Oroville (Califòrnia)
Presa d'Oroville (Califòrnia)